Сборная Хорватии по теннису в Кубке Дэвиса с 1993 года представляет Хорватию в Кубке Дэвиса — наиболее престижном мужском теннисном турнире среди национальных сборных. Обладатель Кубка Дэвиса 2005 и 2018 годов, финалист 2016, 2021 годов.

История 
Хорватские игроки составляли основу сборной Югославии в Кубке Дэвиса как на протяжении предвоенных лет (Йосип Палада, Франьо Пунчец, Драгутин Митич), так и значительную часть послевоенного периода (Никола Пилич, Желько Франулович, Горан Иванишевич). Только в 80-е годы лидером сборной стал серб Слободан Живоинович. 

В 1939 году Митич и Пунчец нанесли поражение сборной Германии в финале Европейской зоны, но в плей-офф за право играть за главный трофей турнира уступили будущим чемпионам — австралийцам.

В конце 80-х и начале 90-х годов сборная Югославии трижды доходила до полуфинала в Мировой группе Кубка Дэвиса. В эти годы её лидерами были, помимо Живоиновича, хорваты Горан Иванишевич и Горан Прпич. Однако в 1992 году перед полуфинальным матчем с командой Франции Иванишевич отказался выступать под югославским флагом, заявив: «Нет смысла играть за страну, которой нет».

После распада Югославии бывшие союзные республики начали свой путь наверх в Кубке Дэвиса из более низких эшелонов. Хорватия в 1993 году играла в первой Европейско-африканской группе, в 1995 году впервые ненадолго вышла в Мировую группу, но закрепилась там только в 2001 году. В промежутке хорваты опускались до второй Европейско-африканской группы, где пробыли один сезон, в 1999 году.

В 2005 году сборная Хорватии преподнесла сенсацию, выиграв Мировую группу и став первой в современной истории турнира несеяной командой, завоевавшей Кубок Дэвиса. За следующие шесть лет хорваты трижды боролись за право остаться в Мировой группе после того, как проигрывали свой стартовый матч. Все три раза им удавалось это сделать после побед над сборными Великобритании, Бразилии и ЮАР. В 2016 году, однако, хорватская сборная сумела во второй раз за свою историю дойти до финала Мировой группы, победив по пути американцев и французов, но в финале уступила аргентинской команде. В 2018 году хорваты завоевали свой второй Кубок Дэвиса, выиграв три подряд встречи дома, а в финале победив на выезде французов. В победном составе выступали Марин Чилич и Борна Чорич.

Рекорды и статистика

Команда 
 Самая длинная серия побед — 6 (с апреля 2000 по февраль 2002, включая победы над командами Латвии, Ирландии и Кот д’Ивуар во второй Европейско-африканской группе, Австрии и Италии в первой Европейско-африканской группе и Германии в Мировой группе; с сентября 2004 по февраль 2006, включая победы над командами Бельгии, США, Румынии, России, Словакии и Австрии и выигрыш Кубка Дэвиса 2005 года)
 Самая крупная победа — 5:0 по играм, 13:1 по сетам, 87:46 по геймам (Хорватия — Украина, 1996 год) 
 Самый длинный матч — 16 часов 22 минуты (Хорватия — Германия 2:3, 2011 год)
 Наибольшее количество геймов в матче — 213 (Дания — Хорватия 3:2, 1993 год)
 Самая длинная игра — 5 часов 59 минут ( Иво Карлович —  Радек Штепанек 7-65, 6-75, 6-76, 7-62, 14-16, 2009 год)
 Наибольшее количество геймов в игре — 82 ( Иво Карлович —  Радек Штепанек 7-65, 6-75, 6-76, 7-62, 14-16, 2009 год)
 Наибольшее количество геймов в сете — 30 ( Иво Карлович —  Радек Штепанек 7-65, 6-75, 6-76, 7-62, 14-16, 2009 год)

Игроки 
 Наибольшее количество сезонов — 14 (Марин Чилич); в составе сборной Югославии — 15 (Йосип Палада)
 Наибольшее количество матчей — 33 (Марин Чилич); в составе сборной Югославии — 37 (Йосип Палада)
 Наибольшее количество игр — 65 (Марин Чилич, 43—22); в составе сборной Югославии — 74 (Йосип Палада, 42—32)
 Наибольшее количество побед — 43 (Марин Чилич, 43—22); в составе сборной Югославии — 42 (Ф. Пунчец 42—20, Й. Палада 42—32); в составе обеих сборных — 48 (Г. Иванишевич, 48—15)
 В одиночном разряде — 33 (Марин Чилич, 33—16); в составе сборной Югославии — 33 (Франьо Пунчец, 33—12)
 В парном разряде — 13 (Горан Иванишевич 13—5; также 7—1 в составе сборной Югославии, в сумме 20—6)
 В составе одной пары — 6 (Г. Иванишевич/И. Любичич, 6—0, М. Анчич/И. Любичич, 6-1, Н. Мектич/М. Павич, 6-2); в составе сборной Югославии — 7 (Б. Йованович/Н. Пилич, 7—8)
 Самый молодой игрок — 15 лет 178 дней (Марио Анчич, 24 сентября 1999)
 Самый возрастной игрок — 37 лет 273 дня (Иво Карлович, 27 ноября 2016); в составе сборной Югославии — 44 года 98 дней (Йосип Палада, 13 мая 1956)

Участие в финалах Кубка Дэвиса (4)

Состав в сезоне 2022 года 
 Борна Гойо
 Никола Мектич
 Мате Павич
 Марин Чилич
 Борна Чорич

Капитан — Ведран Мартич

Недавние матчи

1/2 финала 2022

1/4 финала 2022

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль сборной Югославии на сайте Кубка Дэвиса 

Хорватия
Хорватия
Теннис
Теннис в Хорватии